La V.League 1 2020 (conocida ahora como Wake-u 247 V.League 1 por razones de patrocinio) fue la 37.ª edición de la V.League 1, la primera división más importante de Vietnam. La temporada comenzó el 6 de marzo y culminó el 8 de noviembre.

Equipos participantes 
El Sanna Khánh Hòa BVN FC se ubicó en el 14.° lugar de la V.League 1 2019 y descendió a la V.League 2 2020, su remplazo fue para el Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC quien hará su participación histórica luego de ganar la V.League 2 2019.

 Becamex Bình Dương FC
 CLB Viettel
 FLC Thanh Hóa
 Hanoi T&T FC (C)
 Hải Phòng FC
 Hoàng Anh Gia Lai FC
 Ho Chi Minh City FC
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC (P)
 Nam Định FC
 Quang Nam FC
 Saigon FC
 SHB Đà Nẵng FC
 Sông Lam Nghệ An FC
 Than Quảng Ninh FC

Tabla de posiciones 
Actualizado el 1 de Octubre de 2020.

Ronda de Campeonato 
Actualizado el 8 de Noviembre de 2020.

Ronda de Descenso 
Actualizado el 31 de Octubre de 2020.

Goleadores

Véase también 
 Liga de Campeones de la AFC 2021
 Copa AFC 2021

Temporadas de la V.League 1
Campeonatos de fútbol entre clubes de Asia
Deporte en Vietnam en 2020
Fútbol en 2020